BPM signifie :
 Bureau postal militaire, le service de la poste aux armées ;
 Battement par minute, une unité de mesure utilisée pour exprimer le tempo de la musique ou le rythme cardiaque ;
 Basketball Pro Management, un jeu vidéo de basket-ball ;
 Bâtir le pays Martinique, un mouvement autonomiste ;
 Brigade de protection des mineurs, un service spécialisé de la police française ;
 Business Process Management, l'ensemble des méthodes et outils mis en œuvre pour améliorer la performance d'une organisation par des démarches processus ;
 Business process modeling (en français, modélisation de processus d'entreprise), dans les systèmes d'information ;
 , une ancienne compagnie pétrolière des Indes néerlandaises, filiale de Shell ;
 BPM, la station horaire de la République populaire de Chine ;
 The BPM Festival, un festival de musique électronique.
  BPM une méthode de propagation de faisceau en optique.
 Boxers Partners Meeting